«Аморебьета» () — баскский футбольный клуб из города Аморебьета-Эчано, в провинции Бискайя. Клуб основан в 1925 году, домашние матчи проводит на стадионе «Урритче», вмещающем 3 000 зрителей. Большую часть времени с момента своего основания «Аморебьета» провела в региональных лигах, и Терсере, в сезоне 2010/11 клуб занял первое место в своей группе в «Терсере», и получил право в сезоне 2011/12 дебютировать в Сегунде B.

Достижения 
 Победитель Терсеры (1): 2010/11.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B - 5 сезонов
 Терсера - 36 сезонов
 Региональные лиги - 46 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель: 2010/11

Известные игроки 

  Йон Ауртенече
  Иньяки Беа
  Иньяки Гойтия
  Кармело Седрун
  Чабьер Эчейтия

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании